Luke Danes un personnage de fiction de la série télévisée Gilmore Girls, joué par l'acteur Scott Patterson.

C'est le propriétaire du restaurant où Lorelai Gilmore et Rory Gilmore déjeunent tous les jours. Il est l'oncle de Jess Mariano. 

Lors de la saison 5 et 6 Luke et Lorelai formeront un couple. D'ailleurs, Lorelai va demander Luke en mariage. Cependant, à cause de l'arrivée d'April, la fille inconnue de Luke, le mariage est repoussé. Après avoir attendu plusieurs mois, Lorelai perdra patience. Elle posera un ultimatum à Luke à propos du mariage. Il le refusera. Et créant la jalousie de Christopher, le nouveau mari de Lorelai Gilmore il se remettra avec elle.

Personnage de Gilmore Girls